Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Axel Pretzsch che ha battuto in finale Antony Dupuis 7-5, 7-61.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Christian Vinck (quarti di finale)

 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Antony Dupuis (finale)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2001